Dark Places puede referirse a:

Dark Places; novela de misterio escrita por Gillian Flynn.
Dark Places (1973), película británica de terror dirigida por Don Sharp.
Dark Places (2015), película de misterio dirigida por Gilles Paquet-Brennera, basada en la novela de Flynn.
Dark Places, canción de Hollywood Undead del álbum Day of the Dead.